Департамент 25 Мая () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 4519 км². Население — 17119 человек. Плотность населения — 3,80 чел./км².

Административный центр — Санта-Роса.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Сан-Хуан.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Каусете
на востоке — с провинцией Сан-Луис
на юге — с провинцией Мендоса
на западе — с департаментами Санта-Люсия, Росон, Сармьенто

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан